Toponímia:
 Cuevas del Almanzora, localitat de la província d'Almeria, Andalusia 
 Cuevas de Almudén, municipi a la comarca de les Conques Mineres (província de Terol, Aragó)
 Cuevas Bajas poble de la comarca de la Comarca Nororiental de Málaga (província de Màlaga, Andalusia) 
 Cuevas del Becerro, municipi a la comarca de Guadalteba (província de Màlaga, Andalusia)
 Cuevas del Campo, municipi del nord-oest de la província de Granada (Andalusia)
 Cuevas Labradas, municipi a la comarca de la Comunitat de Terol (província de Terol, Aragó)
 Cuevas de Provanco, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Cuevas de San Clemente, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Cuevas de San Marcos, poble de la província de Màlaga (Andalusia), que pertany a la comarca de la Comarca Nororiental de Málaga 
 Cuevas del Valle, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Monestir de Santa María de las Cuevas, monestir cartoixà a Sevilla, Espanya 
 Miguel Ángel de las Cuevas Barberá (1986, Alacant), futbolista 
 Biografies:
 Amparo Cuevas (1931 -2012), vident catòlica espanyola 
 Armand de las Cuevas (Troyes, 1968), ciclista francès actiu entre 1989 i 1999 
 Carlos Cuevas (1995), actor català 
 Javier Casas Cuevas (Bilbao, 1982), futbolista basc que ocupa la posició de defensa 
 José María Cuevas (Madrid, 1935 - 2008), empresari espanyol i president de la CEOE
 Josep Cuevas (Castelló de la Plana, 1785 -1868), advocat, militar i polític valencià 
 Juan Cuevas Perales (Guadassuar, Ribera Alta, 1782 - ?)
 Pablo Cuevas (1986), tennista professional uruguaià d'origen argentí 
 Tomasa Cuevas Gutiérrez (Brihuega, província de Guadalajara, 1917 - Barcelona, 2007), comunista